Henry le Despenser (cerca de 1341 - 1406) fue un noble inglés del siglo XIV, obispo de Norwich, que se grangeó el sobrenombre del Obispo Luchador (Fighting Bishop), adquirido por su participación en la contención de la revuelta campesina inglesa en 1381 y más concretamente en la derrota de los campesinos en la batalla de North Walsham en el verano del mismo año.

En su juventud estudió en la Universidad de Oxford y teniendo numerosos cargos en la Iglesia de Inglaterra. Luchó en Italia antes de ser consagrado como obispo en 1370. Se le permitió liderar una Cruzada contra Flandes en 1383, que se dirigida contra Luis II de Flandes, partidario del antipapa Clemente VII. La cruzada fue esencialmente erigida en defensa de los intereses económicos y políticos ingleses. Aunque bien financiada, la expedición fue mal equipada y carente de liderazgo militar adecuado. Después de cierto éxito inicial, un desastroso intento de sitiar la ciudad de Ypres obligó a Despenser a regresar a Inglaterra. A su regreso, fue sometido a juicio político en el Parlamento. Sus propiedades y posesiones seculares fueron confiscadas por Ricardo II de Inglaterra, pero fueron devueltos en 1385, año en que acompañó al rey hacia el norte para repeler una potencial invasión francesa de Escocia..

Despenser fue un administrador enérgico y capaz, que defendió firmemente su diócesis contra los lolardos. En 1399, se posicionó con el rey Ricardo, tras el desembarco de su primo Enrique (el futuro Enrique IV de Inglaterra), en Yorkshire. Al año siguiente, estuvo implicado en la rebelión de la Epifanía (Epiphany Rising), pero fue indultado.

Familia y nacimiento 
Henry le Despencer era el hijo menor de Eduardo le Despenser (1310-1342), que se casó con Anne (fallecida en 1367), hija de Sir Ralph Ferrers de Groby. Henry nació alrededor de 1342, año en que su padre fue asesinado en el sitio de Vannes. Él y sus tres hermanos se convertirtieron en militares. Su hermano mayor Edward le Despencer, I barón le Despencer (c.1335-1375) se ganaría la fama de ser uno de los grandes caballeros de su época: él, junto a Henry combatieron en el bando del papa Urbano V en su guerra contra Milán en 1369. Comparativamente poco se sabe de sus otros hermanos: Hugh le Despenser combatió en el extranjero y murió en Padua en marzo de 1374, Thomas luchó en la actual Francia y murió soltero en 1381 y Gilbert le Despenser murió en 1382. Su hermana Juana se ordenó monja en la Abadía de Shaftesbury hasta su muerte en 1384.

La familia le Despenser es originaria de los señores de Gomiécourt, en el noreste de Francia. La abuela de Henry, Eleanor de Clare fue una nieta de Eduardo I de Inglaterra.

Antepasados
</center>

Referencias

Enlaces externos 

Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Militares de Inglaterra del siglo XIV
Participantes cristianos en las cruzadas
Familia le Despenser
Obispos católicos del siglo XIV
Obispos de Inglaterra del siglo XIV
Obispos de Inglaterra del siglo XV
Obispos católicos del siglo XV
Obispos católicos de Inglaterra